Iggy est un personnage de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. C'est un chien qui vient assez tard dans la partie 3 pour aider les héros dans leur future bataille contre Dio.

Dans Stardust Crusaders 

Iggy est un manieur de Stand depuis sa naissance et a causé bien des soucis dans la ville de New-York. Abdul, qui travaillait avec l'organisation SpeedWagon, parvint à le capturer (enfin, disons qu'Iggy accepta de le suivre) et l'intégra à l'équipe de possesseurs de Stand du groupe.

Iggy apparait pour la première fois en Égypte, après que JoJo et compagnie ont battu Midler et High Priestess. Abdul est assez réticent quant à l'utilité d'Iggy qui est selon lui trop égoïste et flemmard, reconnaissant malgré tout que son Stand est plus puissant que n'importe lequel de ses quatre camarades. Polnareff, Jotaro et Kakyoin sont donc fort surpris lorsque l'allié présenté de manière si terrible se révèle être un petit chien. Polnareff, arrogant, est immédiatement la cible d'Iggy, qui le neutralise avec son The Fool, en une fraction de seconde. Abdul parvient tout de même à le convaincre de venir contre des chewing-gums au café, rare chose qu'Iggy adore.

Dès le début, personne ne fait confiance à Iggy et surtout pas Jotaro, qui est toutefois bien aidé par le petit chien, dont le Stand arrive à les conduire à leur premier ennemi, N'Doul, qui a auparavant blessé Kakyoin. Finalement, c'est Iggy qui trouvera la cachette de Dio avant tout le monde, il tuera même le gardien du manoir, le faucon, manieur de Stand, Pet Shop, au cours d'un terrible combat, où il perdra une patte.

Après être rentré dans la maison de Dio en compagnie d'Abdul et Polnareff, Iggy se retrouvera piégé dans l'illusion tendu par Kenny G. et son stand Tenor Sax, qu'il massacrera en une seconde, sans l'once d'un remords. Pourtant, confronté quasi immédiatement à l'incroyable Vanilla Ice, Iggy et Polnareff seront mis en grande difficulté, Abdul ayant dès le début miraculeusement réussi à les sauver, au prix de sa vie. Iggy finira par se sacrifier à son tour pour sauver son camarade, qui finira par le venger, lui et Abdul en exposant Vanilla Ice (devenu vampire) au soleil.

The Fool 

The Fool est un Stand assez surprenant. Il est entièrement constitué de sable et peut le manipuler à volonté. Chose relativement rare, The Fool est en soi totalement invulnérable, puisqu'immunisé à toutes sortes d'attaques (Iggy reste lui vulnérable malgré tout). The Fool peut également prendre l'apparence de quelqu'un d'autre pour piéger l'ennemi.

Divers 

 Le nom d'Iggy vient bien sûr du chanteur Iggy Pop.
 Iggy ne parle jamais, ses tentatives de communications consistent principalement à grogner, ou aboyer, toutefois, il est écrit ce qu'il pense.
 Iggy se considère, de par son Stand, supérieur à n'importe quel humain, manieur de Stand ou pas, ceci en incluant Jotaro.

Personnage de JoJo's Bizarre Adventure

en:List of JoJo's Bizarre Adventure characters#Characters of Part 3: Stardust Crusaders